Бланди́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Бланди (Сена и Марна) — в департаменте Сена и Марна.
 Бланди (Эсон) — в департаменте Эсон.

Персоналии 
 Бланди, Николас (род. 1990) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Эвиан».